Poppendorf ist der Name mehrerer Orte:
 Poppendorf, Gemeinde im Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern

Gemeindeteile:
 Poppendorf (Ahorntal), Pfarrdorf der Gemeinde Ahorntal, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Poppendorf (Heroldsbach), Ortsteil der Gemeinde Heroldsbach, Landkreis Forchheim, Bayern
 Poppendorf (Marlow), Ortsteil der Stadt Marlow, Landkreis Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern
 Poppendorf (Pretzfeld), Ortsteil des Marktes Pretzfeld, Landkreis Forchheim, Bayern
 Poppendorf (Rattelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Rattelsdorf, Landkreis Bamberg, Bayern
 Poppendorf (Schkölen), Ortsteil der Stadt Schkölen, Saale-Holzland-Kreis, Thüringen

 Poppendorf im Burgenland, Katastralgemeinde von Heiligenkreuz im Lafnitztal, Bezirk Jennersdorf, Burgenland
 Poppendorf (Gemeinde Griffen), Ortschaft von Griffen, Bezirk Völkermarkt, Kärnten
 Poppendorf (Gemeinde Mank), Ortsteil von Mank, Niederösterreich
 Poppendorf, Katastralgemeinde von Markersdorf-Haindorf, Niederösterreich
 Poppendorf (Steiermark), ehemalige Gemeinde, Bezirk Feldbach, Steiermark

historisch:
 Sorino (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland (ehem. Poppendorf, Kreis Wehlau, Ostpreußen)